Dubravice su naselje u sastavu Grada Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalaze se oko 6 kilometara sjeveroistočno od Skradina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 594 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori

Literatura 
 Marin Buovac: Poganski običaj prilaganja obola Konstantina V. Kopronima i Lava IV. u inhumiranim grobovima na prostoru istočnojadranske obale, Znanstveni skup "Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 812.-2012." - Zadar, 2012 (poster sekcija).

Naselja u sastavu Grada Skradina